Марео́тидская епископи́я () — титулярная епархия Александрийской православной церкви.

Получила название от местности Мареотис в Нижнем Египте к западу от нильской дельты у озера Мареотис (ныне Марьют). На густонаселенном побережье находился город Марея.

В XX веке возрождена как титулярная епископия. Епископы Мареотидские служили викариями Патриархов Александрийских.

Епископы 
древняя епископия
 Исхир (ок. 335)
 Пист (упом. 337)

Современная титулярная кафедра
 Дионисий (Киккотис) (20 апреля 1940 — 5 октября 1942)
 Афанасий (Сфакианос) (21 ноября 1942 — 30 июня 1953)
 Варнава (Фотарас) (6 декабря 1958 — 14 ноября 1968)
 Аристарх (Мавракис) (12 января 1969 — 1 февраля 1972)
 Амвросий (Фруциос) (9 января 1977 — 16 июня 1998)
 Каллиник (Пиппас) (12 декабря 1999 — 22 февраля 2001)
 Гавриил (Рафтопулос) (4 ноября 2006 — 21 ноября 2012)

Примечания 

Титулярные епархии Александрийской православной церкви